Ел Вадо има више значења:

 Ел Вадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Вадо, Лос Аламос (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Вадо (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Вадо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Вадо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Вадо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Вадо (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Вадо, Ел Аројо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Вадо (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Вадо (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Вадо (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Вадо (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Вадо, Ел Пуенте дел Аренал Ларго (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Вадо (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Вадо (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Вадо (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Вадо (Ла Компањија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Вадо (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Вадо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Вадо, Ел Серито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Вадо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Вадо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Вадо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Вадо (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Вадо (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Вадо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Вадо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Вадо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Вадо (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Вадо (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Вадо, Сан Агустин дел Вадо (Тлакохалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Вадо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Вадо (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику